Глад в Съветския съюз може да се отнася за:
 Глад в Съветския съюз (1932 – 1933)
 Глад в Съветския съюз (1946 – 1947)

Вижте още 
 Глад в Поволжието (1921 – 1922)